A306 ou A-306 peut faire référence à :
 Th!nk City  (A306), une automobile du constructeur norvégien Th!nk Global ;
 Voie rapide espagnole A-306 reliant Torredonjimeno à El Carpio.